Unterholzner ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Unterholzner (* 1960), italienischer Unternehmer und Politiker aus Südtirol
 Karl August Dominikus Unterholzner (1787–1838), deutscher Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor